Naco pode se referir a:
 Naco (Arizona)
 Naco (Sonora)

Desambiguação